Q&A, een afkorting van Question and Answer (vraag en antwoord), is een term voor een vragenlijstje of een type interview met vragen uit het publiek. Het kan ook een lijst met veelgestelde vragen op een website zijn.

Media 
 Q&A (film), een film van Sidney Lumet uit 1990
 Q&A (novelle), een novelle uit 2005

Andere betekenissen 
 QA, van het Engelse quality assurance of Kwaliteitszorg